Pascher kan som auktorsförkortning betyda:

 Adolf A. Pascher
 Adolf Adolph A. Pascher

Robotskapade auktorsförkortningar